Osoby:
 Joseph Clark – amerykański tenisista.
 Joseph Clark – amerykański polityk, senator Stanów Zjednoczonych.